Ментухотеп:

 Ментухотеп I — древнеегипетский номарх IV верхнеегипетского нома (септа)
 Ментухотеп II — фараон Египта из XI династии, основатель Среднего царства.
 Ментухотеп III — египетский фараон XI династии Среднего царства, правивший в 2004—1992 до н. э. 
 Ментухотеп IV — последний египетский фараон XI династии, правивший в 1992—1985 до н. э.